Lill-Valtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Valtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (5,05 ha)
Lill-Valtjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (7,6 ha)

Se även
Valtjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn